Als Schleifensatz werden bezeichnet:

 in der 3-dimensionalen Topologie eine Version von Dehns Lemma
 in der theoretischen Informatik das Pumping-Lemma